

Carriera 
Il 12 novembre 2018 riceve la panchina d'oro riservata al calcio a 5 maschile, in virtù dello scudetto e della Coppa Italia vinti con l' nella stagione 2017-18.

Palmarès

Competizioni nazionali 

CLM Talavera: 1996-97
Castellón: 2000-01

 Superliga: 3
Dinamo Mosca: 2010-11, 2011-12, 2012-13

Acqua e Sapone: 2017-18

 Campionato azero: 1
Araz Naxçıvan: 2015-16

 Coppa di Russia: 1
Dinamo Mosca: 2012-13

A&S: 2017-18, 2018-19

Supercoppa di Spagna: 1
CLM Talavera: 1997

A&S: 2018

Competizioni internazionali 
 
Castellón: 2001-02, 2002-03

Individuale 
 Panchina d'oro: 1
2017-2018

Note